Avatar – resa anglosassone del termine Avatāra, nozione propria della religione, mitologia e teologia induista
 Avatar – immagine scelta per rappresentare la propria utenza in comunità virtuali, luoghi di aggregazione e di discussione o di gioco online

Animazione 
 Avatar – culto adoratore del mago Zeref nel manga Fairy Tail
 Avatar - La leggenda di Aang – cartone animato statunitense

Cinema 
 Avatar – film del 1916 diretto dal regista Carmine Gallone
 Avatar – film del 2004 diretto dal regista Jian Hong Kuo
 Avatar – film del 2009 diretto dal regista James Cameron
 Avatar - La via dell'acqua – film del 2022 diretto da James Cameron
 Avatar – serie di film iniziata con il film del 2009

Letteratura 
 Avatar – romanzo di Théophile Gautier
 Avatar Press – casa editrice di fumetti statunitense

Musica 
 Avatar – gruppo musicale death metal svedese
 Avatar – album del 2004 degli Angels and Agony
 Avatar – album del 2009 dell'omonimo gruppo svedese
 Avatar Studios – studio di registrazione statunitense